Marshville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Marshville (Maine)
 Marshville (New York)
 Marshville (North Carolina)
 Marshville (West Virginia)